Буренино — название населённых пунктов.

Россия 
 Буренино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Буренино — деревня в Шахунском районе Нижегородской области.
 Буренино — село в Ташлинском районе Оренбургской области.